Röhrach steht für:

Gewässer:
 Röhrach (Brüdenbach), rechter Zufluss des Brüdenbachs bei Unterbrüden, Gemeinde Auenwald, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, der in die Weißach (Murr) mündet
 Röhrach (Eyach), linker Zufluss der Eyach (Enz) vor der Eyachmühle, Gemeinde Dobel, Landkreis Calw, Baden-Württemberg

Orte:
 Röhrach (Aspach) oder Röhrachhof, Weiler im Ortsteil Kleinaspach der Gemeinde Aspach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Röhrach (Heßdorf), Dorf der Gemeinde Heßdorf, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern

Siehe auch:
 Röhr
 Rohrach
 Röhrbach